Plusieurs villes ou communes possèdent une place des Nations-Unies.

Allemagne 
  à Berlin

Bélarus 
 Place des Nations-Unies à Minsk

Belgique 
 Place des Nations-Unies à Liège

France 
 Place des Nations-Unies à Paris

Maroc 
  Place des Nations-Unies à Casablanca

Nations-Unies